Торнео Насьональ АУФ-ОФИ (, Национальный турнир АУФ-ОФИ) — разыгранный в 1996 году футбольный турнир, квалификация в лигилью Уругвая того же года. В нём участвовали по 8 лучших клубов сезона из Примеры и Кубка Эль Паис. Всего разыгрывались 6 путёвок в лигилью. В конце был проведён финальный этап для 4 клубов. Победителем всего турнира стал Дефенсор Спортинг.

Первый этап 
Первые матчи игрались 13 октября, вторые — 16 октября.

Второй этап 
Первые матчи игрались 20 октября, вторые — 23 октября. Победители классифицировались в финал турнира и Лигилью, проигравшие для попадания в Лигилью играли второй круг плей-офф.

Плей-офф за 2 последних места в Лигилью 
Первые матчи игрались 26 октября, вторые — 30 октября.

Финальный этап

Примечания

Ссылки 
 Копа Эль Паис и Торнео Насьональ 1996 на futboldelinterior.com

Футбольные соревнования в Уругвае